Aksel Sørensen er navnet på flere personer:

 Aksel Sørensen (gymnast) deltog i OL 1912
 Aksel Sørensen (Askov Skolesløjd) (1910—1989) sløjdlærer i Ribe, Askov og Esbjerg
 Aksel Sørensen (Dansk Skolesløjd) (f. 1928) lærer på Dansk Sløjdlærerskole i København
 Axel I. Sørensen (1882-1947) dansk politiker (Socialdemokraterne) og minister